Nicole Melichar e Květa Peschke erano le detentrici del titolo, ma sono state sconfitte in finale da Anna Kalinskaja e Viktória Kužmová con il punteggio di 4-6, 7-5, [10-7].

Teste di serie 

  Nicole Melichar /  Květa Peschke (finale)
  Shūko Aoyama /  Abigail Spears (quarti di finale)

 Barbora Strýcová /  Markéta Vondroušová (ritirate)
 Desirae Krawczyk /  Giuliana Olmos (primo turno)

Riserve 
  Alena Fomina /  Ekaterine Gorgodze (primo turno)

Wildcard 

  Denisa Allertová /  Tereza Smitková (semifinale)

 Marie Bouzková /  Eva Wacanno (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

J&T Banka Prague Open 2019